Nemecio Domingo de las Mercedes de Orbegoso y Martínez de Pinillos, más conocido como Nemecio Orbegoso o Nemesio Orbegoso (Trujillo, Perú, 20 de diciembre de 1828 – Ib., ?) fue un hacendado y político peruano. Fue diputado constituyente (1860); prefecto de La Libertad (1865-1867); alcalde de Lima (1871-1872); y secretario de Estado en el despacho de Gobierno y Policía, bajo la dictadura de Nicolás de Piérola (1880-1881).

Biografía 
Fue hijo de Luis José de Orbegoso y Moncada, gran mariscal del Perú y presidente de la República, y de María Josefa Pinillos y Cacho. Miembro de una numerosa y opulenta familia, heredó varias haciendas en el departamento de La Libertad, donde fue considerado como un caudillo, dado el prestigio de su nombre y de su fortuna. Fue prefecto de dicho departamento. El 8 de agosto de 1861 se casó con María del Tránsito de la Puente y Quiñones.

Fue diputado por la provincia de Huamachuco en el congreso ordinario de 1860 convocado por el presidente Ramón Castilla, congreso que se arrogó la facultad de Constituyente y dio la Constitución de 1860, la que mayor longevidad ha tenido en la historia republicana del Perú (60 años). Dentro de su labor legislativa destaca como logro suyo la promulgación de la ley de creación de la provincia de Otuzco, en La Libertad.

De 1865 a 1867 fue prefecto del departamento de La Libertad. Luego fue alcalde de Lima, sucediendo a Manuel Pardo y Lavalle el 8 de diciembre de 1871, día en que se puso en vigencia nuevamente la Ley Orgánica de Municipalidades de 1861. En 1872 continuó en la alcaldía limeña, pero se ausentó durante un tiempo, siendo reemplazado por el accesitario Juan Peña. Dejó finalmente el gobierno municipal el 2 de agosto de ese mismo año, en que fue elegido alcalde José Antonio García y García.

Durante la guerra con Chile, el dictador Nicolás de Piérola lo convocó para que formara parte de su gobierno, encomendándole una de las siete secretarías de Estado, la de Gobierno y Policía. Dichas secretarías habían sido creadas por decreto de 24 de diciembre de 1879, en reemplazo de los ministerios. En tal despacho firmó la resolución de 16 de enero de 1880 refrendada por Piérola, en la que se prohibió la publicación del diario El Comercio y de cualquier otro periódico en dicha imprenta.

Participó en la defensa de Lima con el grado de teniente coronel y como ayudante de campo. A pesar de las posesiones de su familia, la guerra lo convirtió en uno de los principales deudores del Banco de Crédito Hipotecario.

Genealogía 
Fuente:Orbegoso Pimentel.

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 

Orbegoso (familia)
Alcaldes de Lima
Diputados constituyentes de Perú (1860)
Diputados por La Libertad
Prefectos de La Libertad
Trujillanos (Perú)
Peruanos de la guerra del Pacífico